Виноград — рід рослин родини Виноградових (Vitaceae).
 Виноград — гроно винограду, плоди, що ростуть на виноградній лозі.

Виноград — село, Великотирновська область, община Стражиця

Виноград — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Виноград — село, Івано-Франківська область, Городенківський район
 Виноград — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Виноград — село, Одеська область, Березівський район
 Виноград — село, Черкаська область, Звенигородський район
 Виноград — село, Чернівецька область, Вижницький район

 Виноград Сергій Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.

Див. також 
 Виноградар